De Ironman Hawaï 2008 is een triatlon die op zaterdag 11 oktober 2008 werd gehouden. Het was de 32e editie van de Ironman Hawaï. Deze wedstrijd deed dienst voor het wereldkampioenschap triatlon voor de Ironman Afstand (3,86 km zwemmen - 180,2 km fietsen - 42,195 km hardlopen). De start vond plaats op het eiland Hawaï in Kailua-Kona.

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Amerikaan Craig Alexander. Bij de vrouwen streek Chrissie Wellington met de hoogste eer.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

Handbikes

2008
Triatlon in 2008